Der er flere der hedder Emanuel Larsen

 Emanuel Larsen (maler) - dansk maler (1823-1859)
 Emanuel Larsen (skuespiller) - dansk skuespiller (1865-1917)